Het Wereldkampioenschap rally in 2007 was de vijfendertigste jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Wijzigingen reglementen 
 Tussendoorse service gelegenheden zijn weer toegestaan, weliswaar onder strenge toezicht.
 Een belangrijke regelgeving is dat auto's in competitie, op de route's tussen de klassementsproeven in, niet meer op minder dan vier wielen mogen rijden. Het rijden op drie wielen op de openbare weg is verboden.
 Auto's in de Super 2000 categorie zijn toegelaten punten te scoren in het Production World Rally Championship.

Puntensysteem 
 Punten wordt uitgereikt aan de top 8 geklasseerden.

Kalender

Teams en rijders

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs

Standen ondersteunende kampioenschappen

PWRC

JWRC

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe links 
  Officiële website World Rally Championship
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com
 Resultaten op eWRC-results.com

Rally in 2007
2007